Утеген Оралбаевич Оралбаев (; род. 1 сентября 1952, , Атырауская область, Казахская ССР) — казахский , , , журналист, , заслуженный деятель Казахстана, академик Академии журналистики Казахстана (2010). Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства (2018).

Биография 
Родился 1 сентября 1952 года в местности Акмешит, относящейся к селу Аккизтогай, Жылыойский район, Атырауская область.

В 1974 году окончил филологический факультет Казахского государственного университета им. С. М. Кирова по специальности журналист.

Член Союза журналистов СССР (с 1978 года) и Республики Казахстан.

Член Союза писателей СССР (с 1986 года) и Республики Казахстан.

В 2010 году защитил учёную степень кандидата филологических наук, тема диссертации: «Художественно-тематический поиск и отражение правды времени в произведениях Нурлана Оразалина»

Трудовая деятельность 
С 1976 по 1990 годы — Работал корреспондентом в Мангыстауской областной газете, заведующий отделом газеты «Ленинская молодёжь» (совр. «Жас Алаш»).

С 1990 по 1994 годы — Заведующий отделом, ответственный секретарь и заместитель главного редактора редакции республиканских газет «Ауыл», «Егемен Казакстан».

С 1994 по 1995 годы — Депутат Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва от Макатского избирательного округа № 36 Атырауской области, ответственный секретарь комитета.

С 1995 по 2016 годы — Занимал несколько ответственных должностей в аппарате первого Президента Республики Казахстан.

С 2016 года — старший научный сотрудник Национального научного центра «Назарбаева».

Творчество 

Поэтические сборники:
 1978 — «Первый» ()
 1980 — «Вечное движение» ()
 1982 — «Звёздная пора» ()
 1985 — 
 1988 — «Белый и черный» ()
 1997 — 
 2008 —  (антология)
 2008 — «Биография» ( 2 том)
 2010 — 
 2012 — 
 2016 — 
 2016 — 

Прозаические книги:
 1993 — 
 2008 — 
 2014 — 
 2015 — 
 2015 — 

Научно-литературные монографии:
 2009 — 
 2010 —

Награды и звания 
 Заслуженный деятель Казахстана ()
 Лауреат Международной литературной премии «Алаш» за сборник стихов «Қағбаның қарлығаштары» (2 сентября 2016 года)
 Лауреат Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства за сборник стихов «Шуақты шақ» (28 ноября 2018 года)
 Премия Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации (2012)
 Премия Президента Республики Казахстан в области средств массовой информации (2009)
 Лауреат Всесоюзного фестиваля поэзии (1980 года)
 Премия Союза журналистов Казахстана (1980 года)
 Награждён орденом «Парасат» (2018) и государственными юбилейными медалями Республики Казахстан и др.
 Почётный гражданин Бейнеуского (2008) и Жылойского районов (2015).
 нагрудный знак «Лучший сотрудник Государственной службы Республики Казахстан» и др.
 Нагрудный знак «За безупречную службу» (Администрация Президента Казахстана)
 2022 года (22 октября) — Орден «Барыс» 2 степени;

Примечания 

Журналисты Казахстана
Журналисты СССР
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Казахстана
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Публицисты Казахстана
Депутаты Верховного Совета Республики Казахстан XIII созыва
Члены партии «Аманат»
Общественные деятели Казахстана